Mužská dvouhra Delray Beach Open 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený americký tenista Jack Sock, kterého ve druhém kole vyřadil krajan Reilly Opelka.

Vítězem se stal 20letý nenasazený Američan Frances Tiafoe, jenž ve finále zdolal 28letého Němce Petera Gojowczyka po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si připsal premiérové turnajové vítězství, když si poprvé zahrál semifinále i finále. V následném vydání žebříčku ATP se posunul na 61. příčku, jedno místo za kariérním maximem. Gojowczyk si zahrál ve finále podruhé.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2018